Еліна Світоліна була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Тімеа Бачинскі виграла титул, у фіналі перемігши Марину Еракович з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Third  кваліфаєр

Fourth  кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, одиночний розряд
2016